Grbavac je lahko:
 Grbavac, otok
 Grbavac, Župa dubrovačka (Hrvaška)
 Grbavac, Grubišno Polje (Hrvaška)